Анато́лий Рыбако́в:
* Рыбаков, Анатолий Васильевич (род. 1956) — советский пловец.
 Рыбаков, Анатолий Иванович (1917—1993) — советский стоматолог, директор ЦНИИС.
 Рыбаков, Анатолий Михайлович (1919—1962) — советский кинорежиссёр.
 Рыбаков, Анатолий Наумович (настоящая фамилия — Аронов; 1911—1998) — русский советский писатель.
 Рыбаков, Анатолий Николаевич (род. 1985) — российский бегун на длинные дистанции.
 Рыбаков, Анатолий Петрович (род. 1937) — советский и российский физик.
 Рыбаков, Анатолий Фёдорович (1923—1989) — генерал-майор Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Рыбаков, Анатолий Яковлевич (род. 1927) — делегат XXV съезда КПСС.